Deerberg ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich Deerberg (1876–nach 1938), deutscher Jurist und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Görge Deerberg (* 1963), deutscher Chemieingenieur
 Heinrich Deerberg (1893–1985), deutscher Landwirt und Politiker (SPD), MdL Schaumburg-Lippe
 Deerberg, Versandhändler und Modegeschäfte für Naturmode